L'uomo sbagliato  – miniserie televisiva italiana del 2005
 L'uomo sbagliato  – film statunitense del 1993
 L'uomo sbagliato  – film per la televisione statunitense del 1997
 L'uomo sbagliato (The Wronged Man) – film per la televisione statunitense del 2010
 L'uomo sbagliato  – episodio del film Four Rooms del 1995, diretto da Alexandre Rockwell
 L'uomo sbagliato  – sesto episodio della quarta stagione de Il maresciallo Rocca
 L'uomo sbagliato  – racconto western di Elmore Leonard
 L'uomo sbagliato - romanzo di Salvo Toscano